Szatmári Péter (1937?) Brazíliában élő magyar geológus
Szatmári Péter (1964) operatőr
Szatmári Péter (1967) történész, egyetemi tanár, rektor